Бекетовка — многозначный термин:

Населённые пункты

Россия 
 Бекетовка — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Бекетовка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Бекетовка — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Бекетовка — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Бекетовка — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Бекетовка — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Бекетовка — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.
 Бекетовка — село в Старомайнском районе Ульяновской области.

Украина 
Бекетовка — село в Никопольcком районе Днепропетровской области.

Другое 
 Бекетовка — спортивный аэродром (бывший военный аэродром) в Волгограде.
 Бекетовка — микрорайон в Волгограде.